Фэрмонт:

 Фэрмонт — город в США, в северной части штата Западная Виргиния, США
 Фэрмонт — город в округе Мартин, штат Миннесота, США.
 Фэрмонт — тауншип в округе Мартин, Миннесота, США.